Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2008 – dwunaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 21–30 listopada 2008 roku w Bangkoku. Tytułu zdobytego w 2006 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2009.

Informacje ogólne 
Dziesięć uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na dwie pięciozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym pomiędzy 21 a 26 listopada, faza pucharowa natomiast odbyła się od 28 do 30 listopada – po dwie czołowe drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, pozostałe zaś toczyły mecze o poszczególne miejsca. Stawką tego turnieju, prócz medali mistrzostw kontynentu, były również cztery miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2009.

Tytuł mistrzowski obroniły reprezentantki Korei Południowej. Do turnieju finałowego mistrzostw świata zakwalifikowała  się najlepsza czwórka tych zawodów, nie licząc Chinek, które jako gospodarz miały już zapewniony awans na ten turniej.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2008 w piłce ręcznej
2008 w Azji